Моріон (мінерал) — мінерал класу силікатів, різновид раухтопазу
 Моріон — тип середньовічного шолома

Див. також 
 Маріон